El término carúncula puede referirse a:

En anatomía animal:
la carúncula forma las protuberancias carnosas de colores vivos presentes en la cabeza y cuello de algunas aves; 
un órgano sensorial de los anélidos, el prostomio.

En anatomía humana:
una pequeña zona del lacrimal, la Carúncula lagrimal;
una zona de la lengua, la carúncula sublingual.

En botánica una estructura carnosa adosada a las semillas, especialmente de la familia Euphorbiaceae, el eleosoma.